PTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto de Moz (Brasile)